Xiao Zhao, peintre chinois du 
 Xiao Zhao, cratère à la surface de Mars.